Андре́й Вячесла́вович Но́виков:
 Новиков, Андрей Вячеславович (род. 1961) — российский поэт, прозаик и журналист.
 Новиков, Андрей Вячеславович (1974—2014) — русский поэт, культуртрегер.